Contea di Wichita o Wichita County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Wichita (Kansas)
 Contea di Wichita (Texas)